Serpenti (ital. für „Schlangen“) steht für:
 Serpenti (Band), italienische Band
 Jan Serpenti, niederländischer Radrennfahrer